Крест святого Георгия — прямой красный крест расположен на белом фоне. Центр креста совпадает с серединой белой поверхности, на которую он нанесён. Он является символом христианского святого и великомученика Георгия ().

Крест святого Георгия, умершего мученической смертью в 303 году, использовался во время Крестовых походов и был в то время популярным символом среди рыцарей и знати. Крест святого Георгия был изображен на гербах и флагах стран и городов, для которых Святой Георгий является покровителем (в частности, Грузии, Англии, Арагона, Греции, Генуи и Барселоны).

Галерея

См. также 

 Флаг Англии
 Флаг Святого Патрика

Примечания

Ссылки 
 Флаг Англии на FOTW 
 Баннеры английских святых на FOTW 

Флаги
Государственные символы Каталонии
Типы крестов